Dreiheiligenkirche heißen:

 Dreiheiligenkirche (Innsbruck)
 Dreiheiligenkirche (Bozen)
 Dreiheiligenkirche (St. Petersburg) (Церковь Трёх Святителей)